PABA steht für

 P-Aminobenzoesäure (engl. Para-Aminobenzoic Acid)
 Pan Asian Boxing Association, ein asiatischer Boxverband

Abkürzung